Grand Prix Polski 2008, było dziewiątą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Zawody po raz dziesiąty zorganizowano w Bydgoszczy na stadionie Polonii. Turniej o Wielką Nagrodę Polski wygrał Amerykanin Greg Hancock. Było to jego drugie zwycięstwo w tej imprezie oraz pierwsze w sezonie. Podium uzupełnili, podobnie jak to miało miejsce w czasie GP Łotwy, Nicki Pedersen oraz Tomasz Gollob

Lista startowa 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Wiesława Jagusia jako zawodnika z dziką kartą. Zawodnikami rezerwowymi byli wychowanek miejscowej Polonii Krzysztof Buczkowski i Adrian Gomólski. Adrian Gomólski ze względu na odniesioną kontuzję w meczu ligowym został zastąpiony przez Macieja Janowskiego
 Lista startowa stałych uczestników (z numerami):

  (5) Hans Andersen
  (16) Wiesław Jaguś
  (12) Niels Kristian Iversen
  (8) Scott Nicholls
  (3) Jason Crump
  (9) Chris Harris
  (15) Fredrik Lindgren
  (13) Lukáš Dryml
  (14) Krzysztof Kasprzak
  (1) Nicki Pedersen
  (2) Leigh Adams
  (6) Greg Hancock
  (4) Tomasz Gollob
  (10) Andreas Jonsson
  (11) Bjarne Pedersen
  (7) Rune Holta
  (17) Krzysztof Buczkowski
  (18) Adrian Gomólski →  (18) Maciej Janowski

Wyniki

Bieg po biegu 
 Nicholls, Jaguś, Andersen, Iversen
 Crump, Harris, Buczkowski (Lindgren t), Dryml
 N.Pedersen, Hancock, Adams, Kasprzak
 Gollob, Jonsson, B.Pedersen, Holta
 Gollob, Andersen, Crump, Kasprzak (d4)
 N.Pedersen, Harris, Jonsson, Jaguś
 Adams, Iversen, B.Pedersen, Lindgren
 Nicholls, Hancock, Holta, Dryml
 Andersen, Adams, Harris, Holta
 Jaguś, Crump, Hancock, B.Pedersen
 Jonsson, Dryml, Kasprzak, Iversen
 Gollob, N.Pedersen, Nicholls, Lindgren
 Hancock, Andersen, Jonsson, Lindgren (d3)
 Gollob, Jaguś, Adams, Dryml
 N.Pedersen, Holta, Iversen, Crump
 Kasprzak, B.Pedersen, Nicholls, Harris
 N.Pedersen, Andersen, Dryml, B.Pedersen
 Holta, Kasprzak, Jaguś, Lindgren
 Gollob, Hancock, Iversen, Harris
 Crump, Adams, Jonsson, Nicholls
 Półfinały
 Gollob, Nicholls, Andersen, Adams
 N.Pedersen, Hancock, Jaguś, Crump
 Finał
 Hancock (6 pkt), N.Pedersen (4), Gollob (2), Nicholls (0)

Klasyfikacja przejściowa 

EDYTUJ

Przypisy

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Polska
2008
2008 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy